Al-Haszimijja – miejscowość w Jordanii
 Al-Haszimijja – miejscowość w Syrii